Nominal, de la palabra latina nomún (nombre), puede referirse a:
 Sintagma nominal, sintagma cuyo núcleo está constituido por un nombre.
 Base nominal, o sustantivo, funcionan como núcleos de sintagma nominal.
 Valor nominal, indica el valor "teórico" de algo.
 Medida nominal 
 PIB nominal